The Silent Signal – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Solax Film Company
The Silent Signal – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company